Микуличи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Микуличи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Микуличи — агрогородок в Брагинском районе Гомельской области.
 Микуличи — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Микуличи — агрогородок в Березинском районе Минской области.
 Микуличи — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Микуличи — деревня в Несвижском районе Минской области.
 Микуличи — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Микуличи — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Микуличи — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Микуличи — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Микуличи — село в Бородянском районе Киевской области.